Le cabinet Haseloff peut désigner ces gouvernements de Saxe-Anhalt :

cabinet Haseloff I, entre le  et le  ; 
 cabinet Haseloff II, entre le  et le  ; 
 cabinet Haseloff III, depuis le .